Aardrijkskunde

Billy (Allier), gemeente in het Franse departement Allier
Billy (Calvados), gemeente in het Franse departement Calvados
Billy (Loir-et-Cher), gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher
Billy-Berclau, gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais 
Billy-Chevannes, gemeente in het Franse departement Nièvre 
Billy-le-Grand, gemeente in het Franse departement Marne  
Billy-lès-Chanceaux, gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Billy-Montigny, gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
Billy-sous-Mangiennes, gemeente in het Franse departement Meuse
Billy-sur-Aisne, gemeente in het Franse departement Aisne 
Billy-sur-Oisy, gemeente in het Franse departement Nièvre 
Billy-sur-Ourcq, gemeente in het Franse departement Aisne

Film
Billy (film), een Nederlandse film uit 2018
Billy (Saw), een pop uit de horrorfilmreeks Saw

Overig
Billy (boekenkast), type boekenkast van IKEA
Billy (hond), hondenras
Billy (voornaam), jongensnaam
Billy the Cat, Frans-Belgische stripreeks
Chuck Billy, Amerikaans zanger
Puffing Billy, vroege stoomlocomotief